Пало Бланко има више значења:

 Пало Бланко (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Пало Бланко (Кандела), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пало Бланко (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пало Бланко, Салитре (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пало Бланко (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пало Бланко (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пало Бланко (Прогресо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пало Бланко (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пало Бланко (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пало Бланко, Хуан Антонио Ернандез (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пало Бланко (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Пало Бланко (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пало Бланко (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пало Бланко (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пало Бланко (Коапиља), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пало Бланко (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пало Бланко (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пало Бланко (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пало Бланко, Анавак (Пуебло Нуево Солиставакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пало Бланко (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пало Бланко (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пало Бланко (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пало Бланко (Матаморос, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пало Бланко (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пало Бланко (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пало Бланко (Санта Барбара), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пало Бланко (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пало Бланко, Ранчо ла Хоја (Пењон Бланко), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пало Бланко (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пало Бланко (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пало Бланко (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пало Бланко (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пало Бланко (Салватијера), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пало Бланко (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пало Бланко (Азоју), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пало Бланко (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пало Бланко, Какалоко (Меститлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пало Бланко (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Бланко (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Бланко, Лас Увас (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Бланко (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Бланко (Тенамастлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пало Бланко (Алваро Обрегон), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пало Бланко (Хакона), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пало Бланко (Пенхамиљо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пало Бланко (Таримбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пало Бланко (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пало Бланко (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Пало Бланко (Ајала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Пало Бланко (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пало Бланко (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пало Бланко (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пало Бланко (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Пало Бланко (Агвалегвас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пало Бланко (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пало Бланко (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пало Бланко (Сијенега де Флорес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пало Бланко (Др. Гонзалез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пало Бланко (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пало Бланко (Парас), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пало Бланко (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пало Бланко (Сабинас Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пало Бланко (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пало Бланко (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пало Бланко (Сан Илдефонсо Сола), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пало Бланко, Лос Пинос (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пало Бланко (Санто Доминго Инхенио), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пало Бланко (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пало Бланко (Тлакуилотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пало Бланко (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Пало Бланко (Седрал), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пало Бланко (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пало Бланко (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пало Бланко (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пало Бланко (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пало Бланко (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пало Бланко, Амадор Лара Родригез (Виља де Гвадалупе), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пало Бланко (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пало Бланко (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пало Бланко (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пало Бланко (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пало Бланко (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пало Бланко (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пало Бланко (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пало Бланко (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Пало Бланко (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пало Бланко (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пало Бланко (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пало Бланко (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пало Бланко (Матаморос, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пало Бланко (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пало Бланко, Херонимо Замора (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пало Бланко (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пало Бланко (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пало Бланко (Акахете), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Бланко (Гутијерез Замора), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Бланко (Уејапан де Окампо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Бланко (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Бланко (Наолинко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Бланко (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Бланко (Пасо дел Мачо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Бланко (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Бланко (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Бланко (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Бланко (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику